Okręty US Navy o nazwie USS „Melville”

 Pierwszy USS „Melville” (AD-2) był okrętem-bazą niszczycieli. Zwodowany w 1913 roku, skreślony z listy okrętów w 1947 roku.
 Drugi USNS „Melville” (T-AGOR-14) był okrętem badawczym typu Robert D. Conrad. Zwodowany w 1968 roku, wyczarterowany Scripps Institute of Oceanography jako R/V „Melville”. W 2015 roku został sprzedany na Filipiny i przyjęty do służby w marynarce tego kraju w 2016 roku.

Melville